Ла Сабинита има више значења:

 Ла Сабинита (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сабинита (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику